Higher (album), een album van de Belgische zangeres Alice on the Roof uit 2016
 Higher (Creed), een muzieknummer uit 1999
 Higher (Laura Tesoro), een single van de Belgische zangeres Laura Tesoro uit 2017
 Higher (Taio Cruz), een single van de Engelse zanger Taio Cruz uit 2010